Harry Hooper peut désigner :
 Harry Hooper (1887-1974), joueur américain de baseball membre du temple de la renommée du baseball ;
 Harry Hooper (1933-), footballeur anglais.